Санта Анита Дос има више значења:

 Санта Анита Дос, Ел Хакалон (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Санта Анита Дос (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Анита Дос (Карбо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику